Strömer steht für:
 Strömer (Modellrakete), Luftbremse
 Strömer (Fisch), einheimische Fischart

Personen:
 Alexander Strömer (* 1968), österreichischer Schauspieler, Sprecher und Sänger
 Ernst Franz Adolf Strömer (1806–1883), deutscher Jurist und Abgeordneter
 Joachim Strömer (1904–1971), deutscher Politiker (FDP)
 Tobias H. Strömer (* 1960), deutscher Rechtsanwalt und Autor

Siehe auch:
 Ströhmer
 Strohmer
 Stromer